Romániai települések
 Oncești Bákó megyében, az azonos nevű község központja
 Oncești Dâmbovița megyében
 Oncești Fehér megyében
 Oncești Giurgiu megyében
 Váncsfalva (Oncești) Máramaros megyében, az azonos nevű község központja

Romániai községek
 Oncești község Bákó megyében
 Váncsfalva község (Comuna Oncești) Máramaros megyében